Iraqw peut désigner :
l'iraqw, une langue couchitique parlée en Tanzanie
les Iraqw, un peuple de Tanzanie